Straubinger ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Straubinger (1902–1983), österreichischer Politiker (NSDAP)
 Heinrich Straubinger (1878–1955), deutscher katholischer Theologe
 Max Straubinger (* 1954), deutscher Politiker (CSU)
 Peter-Arthur Straubinger (* 1970), österreichischer Filmkritiker, Filmemacher, Journalist
 Reinhard K. Straubinger (* 1964), deutscher Veterinärmediziner, Bakteriologe und Hochschullehrer 
 Rolf Straubinger (* 1962), deutscher Koch
 Sybille Straubinger (* 1970), österreichische Politikerin (SPÖ)